Серньяно () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Кремона.

Население составляет 3049 человек, плотность населения составляет 254 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 26010. Телефонный код — 0373.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Ссылки